Die Qatar Telecom German Open 2006 waren ein Damen-Sandplatzturnier in Berlin. Das Turnier der Kategorie Tier I war Teil der WTA Tour 2006 und fand vom 8. bis 14. Mai 2006 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Nadja Petrowa gegen Justine Henin-Hardenne mit 4:6, 6:4 und 7:5. Im Doppelfinale besiegten Yan Zi und Zheng Jie die Paarung Jelena Dementjewa/Flavia Pennetta mit 6:2 und 6:3.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
German Open 2006